Ла Мескитада има више значења:

 Ла Мескитада (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мескитада (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мескитада, Парке Инфантил (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику